Bairdiidae är en familj av kräftdjur som beskrevs av Georg Ossian Sars 1888. Enligt Catalogue of Life ingår Bairdiidae i överfamiljen Bairdioidea, ordningen Podocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Podocopida, klassen musselkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Bairdiidae 64 arter. 

Bairdiidae är enda familjen i överfamiljen Bairdioidea. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Musselkräftor
Bairdiidae